Conwy peut faire référence à :

Hydronymes 
 la 
 Le fleuve Conwy (en anglais : River Conwy, ou, historiquement, River Conway ; en gallois Afon Conwy) est un fleuve du nord du pays de Galles d'environ  qui se jette dans la .

Toponymes 
 Conwy est un county borough (ou borough de comté) situé dans le nord du pays de Galles. La ville de Conwy en est le centre administratif.
 Conwy est une ville maritime du pays de Galles, située dans le comté homonyme, à  au nord-est de Caernarfon, à l'embouchure de la rivière Conwy ().
 Conwy, une circonscription de l’Assemblée utilisée entre 1999 et 2003 pour les élections de l’Assemblée nationale du pays de Galles.
 , une circonscription du Parlement britannique utilisée de 1950 à 2005 pour les élections générales de la Chambre des communes.
 Le château de Conwy est un château situé à Conwy, au pays de Galles.
 Lenceinte de Conwy est une muraille défensive médiévale protégeant la ville de Conwy, au pays de Galles.

Monuments 
 Le pont ferroviaire de Conwy
 Le pont suspendu de Conwy